Італійська Серія A 2020—2021 — 89-й турнір з моменту започаткування Серії A, футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії. Участь у першості брали 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишили елітний дивізіон. Чемпіоном за чотири тури до закінчення змагань став Інтернаціонале.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Вплив пандемії COVID-19 на першість 
Через день після матчу «Наполі» - «Дженоа» 27 вересня 2020, «Дженоа» оголосила, що 14 гравців клубу отримали позитивний результат тесту на COVID-19. У зв'язку з цим матч «Дженоа» - «Торіно», запланований на 3 жовтня, був перенесений.

3 жовтня двоє гравців «Наполі», Пйотр Зелінський та Еліф Елмас отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Футбольний клуб «Наполі» заборонив виїзд усім гравцям своєї команди на матч до Турину з місцевим «Ювентусом» із карантинних міркувань. Керівництво Серії А вирішило не переносити матч, запланований на 4 жовтня 2020 року. У день гри «Ювентус» вийшов на поле за відсутності своїх суперників, які перебували на карантині в Неаполі. 14 жовтня 2020 Дисциплінарна комісія винесла рішення позбавити неаполітанський клуб одного очка та зарахувати неаполітанцям технічну поразку 0:3. Після оскарження це рішення було скасоване 22 грудня 2020, а гру призначати на нову дату.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома (A) – В гостях

Примітки

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway  

2021
Італія
Італія
2020 в італійському спорті
2021 в італійському спорті